Królestwo zwierząt (film 1932)
 Królestwo zwierząt (film 2010)
 Królestwo zwierząt (serial telewizyjny)